Don Willson (né le  à Chatham-Kent, dans la province de l'Ontario au Canada — Mort le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1931-1932 || Redmen de Newmarket || Exhibition ||7 ||6 ||0 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1931-1932 || Redmen de Newmarket || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||11 ||1 ||12 ||2
|-
|1932-1933 || Redmen de Newmarket || Exhibition ||17 ||15 ||5 ||20 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1932-1933 || Redmen de Newmarket || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||29 ||7 ||2 ||9 ||10
|-
|1933-1934 || Majors de St. Michael's || AHO ||8 ||9 ||9 ||18 ||0 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|1933-1934 || Majors de St. Michael's || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||11 ||7 ||12 ||19 ||8 
|-
|1934-1935 || Chevies d'Oshawa || JOHA ||15 ||10 ||6 ||16 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1935-1936 || Earls Court Rangers || Coupe de Londres ||  ||15 ||7 ||22 ||  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1935-1936 || Earls Court Rangers || ENL ||0 ||22 ||16 ||38 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1936-1937 || Earls Court Rangers || ENL ||38 ||37 ||28 ||65 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1937-1938 || Maple Leafs de Verdun || LHSQ ||14 ||9 ||13 ||22 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1937-1938 || Canadiens de Montréal || LNH ||29 ||2 ||7 ||9 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1938-1939 || Canadiens de Montréal || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1938-1939 || Eagles de New Haven || IAHL ||42 ||10 ||10 ||20 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1939-1940 || Eagles de New Haven || IAHL ||54 ||12 ||32 ||44 ||6 ||3 ||0 ||3 ||3 ||0 
|-
|1940-1941 || Eagles de New Haven || LAH ||49 ||11 ||19 ||30 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1941-1942 || Eagles de New Haven || LAH ||53 ||16 ||24 ||40 ||10 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 
|- 
|1942-1943 || Toronto RCAF ||  ||9 ||7 ||9 ||16 ||2 ||2 ||1 ||0 ||1 ||2   
|-
|1945-1946 || Staffords de Toronto || AHO Sr. ||16 ||18 ||9 ||27 ||4 ||10 ||6 ||10 ||16 ||0 
|-
|1946-1947 || Staffords de Toronto || AHO Sr. ||24 ||2 ||5 ||7 ||20 ||5 ||1 ||2 ||3 ||2   
|-
|1947-1948 || Marlboros de Toronto || AHO Sr.||11 ||0 ||2 ||2 ||5 ||- ||- ||- ||- ||- 

|22 ||2 ||7 ||9 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en janvier 1913
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Eagles de New Haven
Champion de la Coupe Memorial
Décès en mars 1967
Décès à 54 ans
Décès à Toronto
Attaquant de hockey sur glace